Beaumont-Pied-de-Bœuf est un toponyme qui peut désigner deux localités :
 Beaumont-Pied-de-Bœuf (Mayenne), commune française du département de la Mayenne, en région Pays de la Loire ;
 Beaumont-Pied-de-Bœuf (Sarthe), commune française  du département de la Sarthe  en région Pays de la Loire.

Voir aussi 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France